Schpak (Шпак) ist der Familienname folgender Personen:

 Anatoli Petrowitsch Schpak (1949–2011), ukrainischer Physiker
 Georgi Iwanowitsch Schpak (* 1943), russischer Offizier
 Marat Terentijowytsch Schpak (1926–1993), sowjetischer Physiker
 Nikolaus Schpak-Dolt (* 1977), deutscher Linguist 
 Petro Fedorowytsch Schpak (1931–2002), sowjetischer Geologe und Politiker
 Wladimir Stepanowitsch Schpak (1909–2009), sowjetischer Chemiker

Siehe auch:
 (6844) Shpak, Asteroid benannt nach W. S. Schpak